Jméno a příjmení Josef Zikmund má více nositelů:

 Josef Zikmund (advokát a politik) (1810–1868) – český advokát a politik, ve 2. polovině 19. století poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady
 Josef Zikmund (primátor) (* 1950) – český politik a programátor, od roku 2014 primátor města Ústí nad Labem